Карл VI:
 Карл VI Божевільний — король Франції
 Карл VI Габсбург — імператор Священної Римської Імперії 1711–1740, король Угорщини